Спи́сок 200 лу́чших рома́нов ( — в данном случае буквально «толстые книжки») был составлен в 2003 году в результате опроса, в котором приняли участие граждане Великобритании. Было опрошено около 1 млн человек. Для начальных 21 позиции было ограничение «только одна книга от автора»: эти книги были представлены телезрителям в передаче, транслировавшейся между 18 октября и 13 декабря 2003 года.

45 книг из списка были изданы в разное время издательством «Penguin Books».

В силу принципа составления списка на основе опросов мнения читателей, в списке необъективно много именно британских и англоязычных произведений по сравнению с произведениями на других языках (135 британских и 48 прочих англоязычных по сравнению с 17 на всех других языках) или по сравнению с более независимо составленными списками, например, списком 100 книг Норвежского книжного клуба. По причине того, что составлен список на основе предпочтений опрошенных британцев, в данном список представлены, по сути, популярные книги и бестселлеры на британском рынке (от детских до художественных произведений), но не некий результат анализа экспертов.

Список

См. также 
 100 книг века по версии Le Monde
 100 лучших книг всех времён и народов

Примечания

Ссылки 
 BBC The Big Read
 200 лучших книг по версии BBC 

Списки:Книги
Литература Великобритании
Списки:Великобритания
Рейтинги книг